Бартаз — название населённых пунктов в Зангеланском районе Азербайджана.
 Бартаз — посёлок.
 Бартаз — село.